— японская фамилия и топоним.

 Мацумото — японский город в префектуре Нагано.
 Замок Мацумото — замок в городе Мацумото, Япония.

Фамилия 
Мацумото — популярная фамилия в Японии.
 Мацумото, Дзиро (1918—2011) — директор Управления национальной обороны Японии.
 Мацумото, Дзюн (род. 1983) — японский певец, солист группы Arashi.
 Мацумото, Икуо (род. 1941) — японский футболист.
 Мацумото, Каори (род. 1987) — японская дзюдоистка.
 Мацумото, Лэйдзи (1938—2023) — японский художник, создатель аниме и манги.
 Мацумото, Марика (род. 1984) — актриса, сэйю.
 Мацумото, Намика (род. 1992) — японская тяжелоатлетка, участница летних Олимпийских игр 2016.
 Мацумото Рёдзюн (1832—1907, более известный как Мацумото Дзюн) — личный врач последнего сёгуна из рода Токугава.
 Мацумото, Рика (род. 1968) — сэйю.
 Мацумото, Рютаро (род. 1986) — японский борец греко-римского стиля.
 Мацумото, Сэйтё (1909—1992) — японский писатель, журналист.
 Мацумото, Такаси (поэт) (1906—1956) — японский поэт.
 Мацумото, Такаси (музыкант) (род. 1949) — японский барабанщик и поэт-песенник.
 Мацумото, Такэаки (род. 1959) — министр иностранных дел Японии.
 Мацумото, Тидзуо (1955—2018, более известный как Сёко Асахара) — основатель и лидер организации «Аум Синрикё».
 Мацумото, Харуна (род. 1993) — японская сноубордистка, серебряный призёр чемпионата мира.
 Мацумото, Хидэхико (род. 1972) — японский самбист, дзюдоист и боец смешанных единоборств.
 Мацумото, Хитоси (род. 1963) — японский комедиант.
 Мацумото, Юкихиро (род. 1965) — японский программист, создатель языка программирования Ruby.
 Мацумото, Яёй (род. 1990) — японская пловчиха, призёрка Азиатских игр.
 Мацумото, Ясунори (род. 1960) — сэйю.